Руслан Алиев:
 Алиев, Руслан Абдуразакович (род. 1976) — российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Алиев, Руслан Сабирович (род. 1976) — российский тхэквондист.
 Алиев, Руслан Шахбандияр оглы (род. 1998) — азербайджанский и российский спортсмен; кикбоксер.